Franciaország
Rosey, település Haute-Saône megyében
Rosey, település Saône-et-Loire megyében